Rugby Americas North Women’s Sevens 2016 – dwunaste mistrzostwa strefy RAN w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Rugby Americas North mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie RAN, które odbyły się wraz z turniejem męskim na boiskach St. Mary's College w Port-of-Spain w dniach 12–13 listopada 2016 roku.

Informacje ogólne 
W rozegranym na St. Mary's College Grounds w Port-of-Spain turnieju wzięło udział dziesięć reprezentacji, które w pierwszej fazie rywalizowały systemem kołowym w ramach dwóch pięciozespołowych grup. Czołowa dwójka z każdej z grup awansowała do półfinałów, drużyny z miejsc trzecich i czwartych rywalizowały zaś o Plate. Stawką mistrzostw prócz medali było również jedno miejsce w turnieju kwalifikacyjnym do sezonu 2017/2018 World Rugby Women’s Sevens Series dla najlepszej – nie licząc mającej status core team Kanady – drużyny tych zawodów. Pod koniec października 2016 roku opublikowano podział na grupy, a następnie rozkład gier.

Faworyzowany zespół rezerw Kanady w całych zawodach nie stracił nawet punktu, szansę awansu do światowego cyklu otrzymała natomiast reprezentacja Jamajki.

Zawody były transmitowane w Internecie na oficjalnej stronie związku, normalne bilety jednodniowe kosztowały 60, zaś dwudniowe 100 TTD.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona RAN 

2016
2016 w rugby union
2016 w Ameryce Południowej
Rugby union na Trynidadzie i Tobago
Port-of-Spain